Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Pantaléon – Lot
Saint-Pantaléon – Vaucluse